Albeck ist der Name folgender Orte

in Österreich:
 Albeck (Kärnten), Gemeinde im Bezirk Feldkirchen in Kärnten

in Deutschland:
 Albeck (Langenau), Ortsteil der Stadt Langenau im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Albeck (Sulz), Ortsteil der Gemeinde Sulz am Neckar im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg

Bauwerke:
 Fort Albeck, Teil der Bundesfestung Ulm
 Ruine Albeck, ehemalige Burg bei Sulz am Neckar
 Burgruine Alt-Albeck, ehemalige Burg in der Gemeinde Albeck in Kärnten, Österreich
 Schloss Albeck in der Gemeinde Albeck in Kärnten, Österreich
 Schloss Albeck im Ortsteil Albeck der Stadt Langenau im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg

außerdem:
 Albeck (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Rottweil

Albeck ist der Familienname folgender Personen:
 Chanoch Albeck (1890–1972), jüdischer Gelehrter
 Michael Albeck (* 1934), israelischer Chemiker  
 Schalom Albeck (1858–1920), jüdischer Gelehrter
 Stan Albeck (1931–2021), US-amerikanischer Basketballtrainer  
 Thomas Albeck (1956–2017), deutscher Fußballspieler
 Ulrich von Albeck († 1431), Bischof von Verden und als Ulrich IV. Bischof von Seckau

Siehe auch:
 Ahlbäck
 Ahlbeck
 Albecker